Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2007 года прошёл 7—8 июля на стадионе «Кадриорг» в эстонском Таллине (мужчины) и городском стадионе в польском Щецине (женщины). Одновременно женщины в Таллине и мужчины в Щецине определяли сильнейших в Первой лиге. В те же сроки в словенском Мариборе состоялся турнир во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 32 мужчины и 31 женщина. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 
Мужская сборная Белоруссии и женская команда Великобритании впервые в истории стали победителями турнира.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 7—8 июля в польском Щецине (мужчины) и эстонском Таллине (женщины).

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 7—8 июля в словенском Мариборе.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2007 года
Спорт в Эстонии в 2007 году
Спорт в Польше в 2007 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные спортивные соревнования в Щецине
Чемпионаты Европы в 2007 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии
Чемпионаты Европы в Эстонии
Чемпионаты Европы в Польше